Михаил Березин:
 Березин, Михаил Александрович (1889—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Березин, Михаил Гаврилович (1757 — после 1830) — академик архитектуры Императорской Академии художеств.
 Березин, Михаил Евгеньевич (1906—1950) — советский конструктор вооружения.
 Березин, Михаил Егорович (1864—1933) — политический деятель, трудовик, депутат Государственной думы II созыва от Саратова.
 Березин, Михаил Иванович (в монашестве Рафаил; 1872—1945) — епископ Русской православной церкви, епископ Калининский и Великолуцкий.
 Березин, Михаил Павлович (род. 1941) — российский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР. Примечания